L'édition 1983 du tournoi de Barcelone s'est déroulée du 3 au 9 octobre sur terre battue.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Mats Wilander remporte le tournoi en simple en battant Guillermo Vilas en finale, comme l'année précédente. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Anders Järryd et Hans Simonsson s'imposent en finale face à Jim Gurfein et Erick Iskersky. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1983 de l'ATP
 Open de Barcelone

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1983
Sport en Espagne en 1983
Barcelone
Tennis en octobre 1983